Адапта́ция ( «приспособляю») — приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям внешней среды. Процессы адаптации направлены на сохранение гомеостаза.

Виды адаптации 
 Биологическая адаптация
 Физиологическая адаптация — приспособление организма к условиям существования
 Социально-психологическая адаптации                                              
 Профессиональная адаптация                               
 Адаптация социальная                                       
 Адаптация персонала                                              
 Адаптация в чужеродной языковой среде                                          
 Адаптация в лингвистике

Адаптация в кибернетике 
Адаптивное управление
 Адаптация в обработке сигналов — автоматическое изменение параметров фильтров в зависимости от изменившихся условий.
 Адаптация в кибернетике — процесс накопления информации в системе, направленный на достижение оптимального состояния.

Следует различать два метода организации адаптации в кибернетике и автоматике: поисковую адаптацию и адаптацию с индикацией объекта, то есть с экспериментальной оценкой его математической модели. Методы адаптации в системах с идентификацией объектов могут быть пассивными и активными.

В культуре 
 
 Фильмы
 «Адаптация» — фильм Спайка Джонза.
 «Адаптация» — телесериал Фёдора Стукова и Александра Назарова.

 Группы
 «Адаптация» — казахская русскоязычная рок-группа.
 «Адаптация Пчёл» — российская музыкальная группа.

См. также 

 Адаптивная система
 Адаптация глаза
 Адаптация к глобальному изменению климата

Примечания